Correll ist der Familienname folgender Personen:

 Donovan Stewart Correll (1908–1983), US-amerikanischer Botaniker
 Ernst Hugo Correll (1882–1942), deutscher Filmproduzent
 Mady Correll (1907–1981), kanadische Schauspielerin
 Nikolaus Correll (* 1977), deutscher Robotiker
 Peter Correll (* 1944), deutscher Fußballschiedsrichter 
 Rich Correll (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Autor
 Werner Correll (1928–2018), deutscher Lern- und Wirtschaftspsychologe

Correll steht außerdem für:
 Correll-Nunatak, Nunatak im Georg-V.-Land, Antarktika

Siehe auch: 
 Corel
 Corell
 Korell